È stato il primo atleta nella storia a vincere una medaglia d'oro nello skateboard ai Giochi olimpici, trionfando nell'evento street di Tokyo 2020.

Palmarès 
Giochi olimpici
:  nello Skateboard;

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni